Flint població de l'estat de Michigan, als Estats Units d'Amèrica
 Flint Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Vidre flint, vidre òptic amb un índex de refracció proper a 1 
 Harry Flint o Paddy Flint (1888 – 1944), coronel de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica 
 Henry Flint (Greensboro, Carolina del Nord, 1940), filòsof, músic, activista antiart i artista estatunidenc